Die Badminton-Asienmeisterschaft 2015 fand vom 21. bis 26. April 2015 in Wuhan Sports Center Gymnasium in Wuhan, China,  statt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Long (Halbfinale)
  Lin Dan (Champion)
  Srikanth Kidambi (zurückgezogen)
  Son Wan-ho (Viertelfinale)
  Chou Tien-chen (Viertelfinale)
  Tommy Sugiarto (zurückgezogen)
  Wang Zhengming (Halbfinale)
  Sho Sasaki (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
  Li Xuerui (Finale)
  Saina Nehwal (Viertelfinale)
  Wang Shixian (3. Runde)
  Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
  Tai Tzu-ying (Halbfinale)
  Wang Yihan (Halbfinale)
  Ratchanok Intanon (Champion)
  P. V. Sindhu (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Champion)
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (2. Runde)
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan (Viertelfinale)
  Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (Viertelfinale)
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (zurückgezogen)
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Finale)
  Chai Biao / Hong Wei (Viertelfinale)
  Fu Haifeng / Zhang Nan (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Halbfinale)
  Luo Ying / Luo Yu (Halbfinale)
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (2. Runde)
  Wang Xiaoli / Yu Yang (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 

  Zhang Nan / Zhao Yunlei (Viertelfinale)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Champion)
  Xu Chen / Ma Jin (Halbfinale)
  Liu Cheng / Bao Yixin (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
tournamentsoftware.com

2015
Asienmeisterschaft 2015
Asienmeisterschaft 2015